New Market peut faire référence à :

Toponyme 
 New Market, une ville en Alabama ;
 , une ville du comté de Montgomery en Indiana ;
 New Market, une ville du comté de Taylor en Iowa ;
 New Market, une ville du comté de Frederick au Maryland ;
 New Market, une ville du comté de Jefferson au Tennessee ;
 New Market, une ville du comté de Shenandoah en Virginie ;

Autres 
 , une zone commerciale à Dacca au Bangladesh.
 , un marché de Calcutta, en Inde.

Homonymie de toponyme